Abdulqədir Abdullayev – pugile azero
 Araz Abdullayev – calciatore azero
 Elşan Abdullayev – calciatore azero
 Mashallah Abdullayev – militare, insegnante e politico azero 
 Mikayıl Abdullayev – pittore azero
 Namig Abdullayev – ex lottatore azero
 Rauf Abdullayev – direttore d'orchestra e docente azero
 Rəşad Abdullayev – calciatore azero